Petsjenga er den norske navn for området Petsamo og kan henvise til:

 Petsjenga (by) – bymæssig bebyggelse i Murmansk oblast i Rusland.
 Petsjenga (flod) – elv i Murmansk oblast i Rusland